Ugra vagy Szászugra, falu Romániában, Erdélyben, Brassó megyében
 Ugra, folyó Oroszországban, a Kalugai és a Szmolenszki területen
 Ugra, városi jellegű település Oroszországban, a Szmolenszki terület Ugrai járásának székhelye
 Hevesugra (1903-ig Ugra), megszűnt község Heves megyében, Halmajugra része
 Ugrapataka vagy Ugravölgye, település Hargita megyében, Erdélyben, Romániában
 Ugra, az oroszországban található Hanti- és Manysiföld hagyományos nevének (Jugra) gyakran használt angolos átírása
 Biharugra, település Békés megyében
 Marosugra, település Maros megyében, Erdélyben, Romániában